Barte steht für:
 historische Bezeichnung für die Spaltwerkzeuge Beil oder Axt,
 siehe dazu auch die Begriffsklärungen zu Beil und Axt
 die breite Klinge einer Hellebarde
 Bergbarte, Paradeaxt von Bergleuten
 Barte (Heraldik), Beil oder Axt als Wappenfigur
 Barte (Wal), die zahnartig angeordnete Kieferplatte eines Bartenwals

Barte ist der Familienname von:
 Hilary Barte (* 1988), US-amerikanische Tennisspielerin
 Graf Eberhard im Barte (1445–1496), regierender Herzog von Württemberg und Teck

Siehe auch:
 Scharfe Barte, ein Kabarettpreis
 Barthe (Begriffsklärung)
 Barten